Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Baku Cup 2012 des Damentennis. Insgesamt nahmen 12 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Baku